Elbert County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Elbert County (Colorado)
 Elbert County (Georgia)